Мак-Крори — фамилия и топоним.

 Мак-Крори, Бригитта Тереза (1893—1984) — священнослужительница, монахиня Римско-католической церкви, основательница Конгрегации Сестер Кармелиток Пожилых и Немощных.
 Мак-Крори — город, расположенный в округе Вудруфф (штат Арканзас, США).

См. также 
 Маккрори